Aurelius är ett namn, som har använts i både äldre och nyare tid som mansförnamn, och som i Sverige sedan 1600-talet också är ett efternamn. Den 31 december 2012 var det 67 personer i Sverige med Aurelius som efternamn och 28 män med Aurelius som förnamn.

En av de mera kända släkterna är en prästsläkt i Linköpings stift, som antog namnet efter hemsocknen Örtomta med kyrkoherde i Askeby Nils Aurelius (1674–1758). Hans sonsons sonson kyrkoherden i Åsbo Nils Bernhard Aurelius (1838–1881) var far till tvillingarna Bengt Olof Aurelius och Erik Aurelius den äldre.

En annan Aureliussläkt härstammar från komministern i Örgryte Anders Nilsson Aurelius, vilken tillsammans med sina syskon antog namnet efter Guldbergs by i Örby socken. Han var farfar till riksdagsmannen, kontraktsprosten och kyrkoherden i Grimeton Petter Aurelius (1714–1774) och assessorn Anders Johan Aure, båda aktiva i striderna mot swedenborgianismen, och till Daniel Aurell, 1777 adlad Lillienheim och till Johannes Aurelius.

Personer med Aurelius som efternamn
 Aegidius Matthie Upsaliensis Aurelius (död 1648), ämbetsman, riksdagsledamot och författare
 Axel Aurelius (1870–1956), fotograf, tog första färgfotot i Sverige
 Bengt Olof Aurelius (1874–1955), präst och författare
 Carl Axel Aurelius (född 1948), biskop i Göteborgs stift 2003–2011.

 Eva Haettner Aurelius (född 1948), professor i litteraturvetenskap
 Johannes Aurelius (1732–1802), präst
 Julia Aurelius (1886–1980), prästfru
 Nils Fredrik Aurelius (född 1946), moderat politiker

Personer med Aurelius som förnamn
I det antika Romarriket levde och verkade ett antal personer med Aurelius som ett av flera förnamn. De flesta av dessa är emellertid inte kända under detta namn. 

 Aurelius Augustinus (354–430), kyrkofader, känd som Augustinus
 Aurelius Prudentius (ca 348–405) psalmförfattare, känd som Prudentius
 Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator (490–585), känd som Cassiodorus
 Marcus Aurelius (121–180) romersk kejsare 
 Aurelius Ignaz Fessler (1756–1839), ungersk historiker
 Aurelius Ambrosius brittisk mytologisk gestalt

Källor

Svenska efternamn
Förnamn